Castanheira é um bairro não-oficial da Zona leste de Manaus, pertencente ao bairro Gilberto Mestrinho.

Transportes 
Castanheira é servido pela empresa de ônibus Global Green, que atualmente opera na seguinte linha:

Ver também 
 Lista de bairros de Manaus

Zona Leste de Manaus